Васи́лий Лапши́н:
 Лапшин, Василий Андреевич (1846—1905) — крестьянин, купец первой гильдии, крупнейший производитель спичек в Российской империи.
 Лапшин, Василий Иванович (1809—1888) — русский и украинский профессор физики, писатель.